Клинцовский район — название административно-территориальных единиц в РСФСР и Российской Федерации:

 Клинцовский район — административная единица и муниципальное образование в Брянской области России (современное название с 1929 года).
 Клинцовский район (Саратовская область) — бывшая административно-территориальная единица, существовавшая в 1935—1960 годах в Саратовской области РСФСР.